Tumat steht für:

 Tumat (Russland), Dorf im Ust-Janski ulus in der russischen Republik Sacha (Jakutien)

Tumat ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Tumat (* 1971), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin